Oman Insurance Company  — страховая компания со штаб-квартирой в Дубае (ОАЭ), которая была основана в 1975 году. Основным владельцем является банк Машрек.

Награды 
Премия лучшему страховщику 2014 года на Среднем Востоке.

Примечания 

Страховые компании ОАЭ